Натуральне число 969
 969 рік до нашої ери
 969 рік нашої ери
 969 км — зупинний пункт
 969 Леокадія — астероїд